

Aeronautica 
 BLO – abbreviazione di Below clouds – Al di sotto delle nubi

Codici 
 BLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blönduós Hjaltabakki (Islanda)
 blo – codice ISO 639-3 della lingua anii